Tantra
Tantra (banda) grupo musical português
Banda Tantra - grupo musical brasileiro
Tantras - textos hindus

Desambiguação